Takahaši (高橋, doslova „vysoký most“) je japonské příjmení.

 Daisuke Takahaši (* 1986) – japonský krasobruslař
 Hideto Takahaši (* 1987) – japonský fotbalista
 Ibó Takahaši (1888–1947) – japonský admirál
 Jasuši Takahaši (1924–2013) – japonský fyzik
 Jukihiro Takahaši (* 1952) – japonský hudebník
 Kunimicu Takahaši (1940-2022) – japonský automobilový závodník
 Mikako Takahašiová (* 1980) – japonská zpěvačka
 Naoko Takahašiová (* 1972) – japonská atletka
 Rumiko Takahaši (* 1957) – japonský mangaka
 Takeo Takahaši (* 1947) – japonský fotbalista
 Takeo Takahaši (režisér) – japonský režisér anime

další význam
 Takahaši (Okajama), město v Japonsku

Japonská příjmení